Батлервил има више значења:
 Батлервил (Индијана)
 Батлервил (Охајо)